Ры́бинская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Рыбинская улица — улица в Алма-Ате.

Россия 
 В Астрахани:
 Рыбинская улица.
 1-я Рыбинская улица.
 3-я Рыбинская улица.
 Рыбинская улица — улица в Иванове.
 В Москве:
 1-я Рыбинская улица.
 2-я Рыбинская улица.
 3-я Рыбинская улица.
 Рыбинская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Рыбинская улица — улица в Рыбинске.
 Рыбинская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Рыбинская улица — улица в Хабаровске.
 Рыбинская улица — улица в Ярославле.

Украина 
 Рыбинская улица — улица в Днепре.
 Рыбинская улица — улица в Донецке.

См. также 
 Ново-Рыбинская улица